Волкобой:
 Волкобой — одно из названий, в России, растения Борец.
 Волкобой — разновидность нагайки (толстая нагайка, с пулей) предназначенной для охоты на волков, которой били волков с коня.
 П. М. Волкобой (1859—1918) — генерал-лейтенант Русской армии, герой русско-японской войны.